Wolsey ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Wolsey (* 1945), britischer Mathematiker
 Thomas Wolsey (um 1475–1530), britischer Staatsmann und Kardinal